Doni ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Francesco Doni (1513–1574), italienischer Schriftsteller, Herausgeber und Musiktheoretiker
 Cristiano Doni (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Dono Doni (1500–1575), italienischer Maler
 Giovanni Battista Doni (1595–1647), italienischer Musiktheoretiker

sowie der Künstlername von
 Doni (Fußballspieler) (Doniéber Alexander Marangon; * 1979), brasilianischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Donie
 Dony
 Donni